JDP est un sigle qui peut désigner :
 Jury de déontologie publicitaire, en France, une instance qui a pour mission de se prononcer publiquement sur des plaintes émises à l’encontre d’une publicité ou d’une campagne, au regard des règles professionnelles.

JDP est un code qui peut désigner :
 Héliport de Paris - Issy-les-Moulineaux, un héliport situé à Paris, au sud de la porte de Sèvres et du boulevard périphérique, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports